Benham kan som auktorsförkortning betyda:

 Sir William Blaxland Benham
 Rhoda Williams Benham

Robotskapade auktorsförkortningar